Grenzhammer steht für:
 Grenzhammer (Ilmenau), Ortsteil der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Grenzhammer (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern